Goães (Amares), een plaats in de Portugese gemeente Amares
 Goães (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde